Guillaume Bieganski (1932-2016), footballeur français,
  (1857-1917), médecin polonais, 
 Wiktor Biegański (1892-1974), acteur, documentariste, scénariste, réalisateur, producteur de cinéma et directeur de théâtre polonais. 

Patronyme polonais